Dungannon puede referirse a:

Dungannon, localidad en Estados Unidos.
Dungannon, localidad en Irlanda del Norte.
Dungannon, famoso caballo de carreras.
Dungannon (baronía), antigua baronía de Irlanda.